Kerstin Johansson kan avse:
Kerstin Johansson i Backe, barnboksförfattare
Kerstin Johansson, författare och meänkielitolk
Kerstin Årmann, chefredaktör Blekinge Läns Tidning
Kerstin Johansson, TV-producent